Vega de Juárez kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Vega de Juárez, Siltepec, Chiapas, 
 Vega de Juárez, Escuintla, Chiapas,